Финал Лиги чемпионов УЕФА 2002 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2001/02, 47-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 10-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА.

Матч

Обзор 
Этот футбольный матч состоялся 15 мая 2002 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В матче встретились немецкий «Байер 04» и испанский «Реал Мадрид». Встреча началась с минуты молчания по умершему тренеру киевского «Динамо» Валерию Васильевичу Лобановскому.

«Реал» имел на своём счету восемь побед в кубке чемпионов в сезонах: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00. «Байер» в первый раз вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2001/2002

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2002
Лига чемпионов
Май 2002 года
Лига чемпионов 2002
Международные спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2002 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии
События 15 мая
Спорт в Германии в 2002 году
Спорт в Испании в 2002 году
Лига чемпионов УЕФА 2001/2002